Als Anilingelb werden in der Literatur bezeichnet:

der Azofarbstoff 4-Amino-azobenzol, siehe Anilingelb
Pikrinsäure
Chrysanilin, ein Triphenylmethanfarbstoff, Nebenprodukt der Fuchsinherstellung
 ein Farbstoff, gewonnen durch Destillation von Äpfeltesterteer